Januária Maria de Bragança (ur. 11 marca 1822 w Rio de Janeiro; zm. 12 marca 1901 w Nicei) – infantka Portugalii i Brazylii.

Biografia 
Januária urodziła się jako córka Piotra I, króla Portugalii i cesarza Brazylii oraz jego żony, Marii Leopoldyny Habsburg, z domu arcyksiężniczki Austrii.

28 kwietnia 1844 roku, w Rio de Janeiro, Januária wyszła za mąż za Ludwika Karola Marię (Luigi Carlo Maria) Burbona, księcia Obojga Sycylii, hrabiego Aquila. Jej mąż był synem Franciszka I Burbona i jego drugiej żony Marii Izabeli Hiszpańskiej.

Januária zmarła w Nicei 12 marca 1901 roku.

Dzieci  
 Ludwik (Luigi) Burbon-Sycylijski (18 lipca 1845 - 27 listopada 1909), który ożenił się morganatycznie z Marią Amelią Bellow-Hamel,
 Maria Izabela Burbon-Sycylijska (22 lipca 1846 - 14 lutego 1859), 
 Filip (Filippo) Burbon-Sycylijski (12 sierpnia 1847 - 9 lipca 1922), który ożenił się morganatycznie z Florą Boonen,
 Mario Burbon-Sycylijski (24 stycznia 1851 - 26 stycznia 1851).

Przodkowie 

Dynastia Bragança
Damy Orderu Królowej Marii Luizy
Urodzeni w 1822
Zmarli w 1901
Ludzie urodzeni w Rio de Janeiro